Джон Генри Дил (англ. John Henry Diehl; род. 1 мая 1950, Цинциннати, Огайо, США) — американский характерный актёр. Известен по роли детектива Ларри Зито в культовом телесериале «Полиция Майами: Отдел нравов» (1984-1988), а также по роли лейтенанта Чарльза Кавальски в фильме Роланда Эммериха «Звёздные врата» (1994).

Личная жизнь 
В 1992 женился на певице Джулии Кристенсен. Они проживали в Нэшвилле, штат Теннесси; впоследствии у пары родился сын — Магнус Джексон Дил.

Фильмография

Примечания

Ссылки